Крестоно́сцы:
 Крестоносцы — европейские рыцари, участвовавшие в крестовых походах.
 «Крестоносцы» (в некоторых переводах — «Меченосцы») — роман Генрика Сенкевича.
 «Крестоносцы» — фильм по роману Генрика Сенкевича.
 Крестоносцы — пауки Araneus diadematus.
 Крестоносцы меча и магии — компьютерная игра.

См. также 
 Крестоносец (значения)